Mørland ist der Familienname folgender Personen:

 Kjetil Mørland (Mørland; * 1980), norwegischer Sänger
 Tellef Inge Mørland (* 1980), norwegischer Politiker